O Hug Shirt é uma camisa que simula um abraço. O Hug Shirt é feito de lycra com sensores. A roupa funciona via telefone celular e transmite as batidas do coração, toques e uma leve subida de temperatura corporal. Ele foi desenvolvido pela empresa inglesa Cute Circuite, especializada na criação de roupas inteligentes. www.cutecircuit.com

Vestuário